LEC peut faire référence à :
 LEC, une ancienne écurie de Formule 1 qui a disputé le championnat du monde de Formule 1 1977
 LEC : un fabricant français de matériels d'éclairage à LED
 Local Exchange Carrier, un opérateur de boucle locale sur le marché des services de télécommunications,
 Loi pour l'Egalité des Chances, dont un amendement relatif au "contrat première embauche" (CPE) avait causé de nombreuses manifestations,  dans le domaine des Lois françaises,
 Liquid encapsuled Czochralski, une variante du procédé de Czochralski.
 League of Legends European Championship une compétition européenne de jeux vidéo
 Local enterprise company, organisme du secteur public écossais

Abréviation